Nurbakhsh ist der Name von:

 Javad Nurbakhsh (1926–2008), iranischer, muslimischer Mystiker (Sufi), Meister des Nematollahi-Ordens 
 Muhammad Nurbakhsh Qahistani (1392–1464), Sufi, Namensgeber der islamischen Schule Nurbakhshiya 

fa:نوربخش